Владимирская епархия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в средней части Владимирской области (в границах города Владимира, а также Радужного, Гусь-Хрустального, Ковровского, Камешковского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов). Входит в состав Владимирской митрополии.

Кафедральный собор — Успенский во Владимире.

Правящий архиерей с 28 декабря 2018 года — Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский.

История 

Христианизация Ростово-Суздальского края началась, очевидно, в 990-е годы — приблизительно с этого времени в данном регионе уже встречаются захоронения по христианскому обряду.

В 1160-х годы князь Андрей Юрьевич Боголюбский попытался основать независимую от Киева Владимирскую митрополию во главе с Феодором (Феодорцем), однако патриарх Константинопольский Лука Хрисоверг отверг планы князя.

Создание Владимирской епархии произошло в 1214 году при Владимирском князе Георгии Всеволодовиче путём выделения из состава Ростовской епархии. Первоначально титул епископа звучал как «Суздальский и Владимирский». Первым епископом новообразованной епархии стал Симон, поставленный из игуменов в Киеве митрополитом Матфеем. Святитель Симон известен как автор восьми рассказов о печерских иноках, изложенных в письмах к Киево-Печерскому иноку Поликарпу. Именно они и положили начало Киево-Печерскому патерику — первому русскому сборнику о житии святых угодников Божиих. Симон скончался в 1226 году и был погребён в Успенском соборе.

Следующим епископом стал настоятель Богородице-Рождественского монастыря города Владимира игумен Митрофан. Период его управления омрачился татаро-монгольским нашествием на Владимирское великое княжение. В 1237 году войска Батыя стёрли с лица земли Рязань и в феврале 1238 года вплотную подошли к Владимиру. Город был взят, разграблен, а его жители погибли либо были уведены в плен. Погиб и епископ Митрофан вместе с великокняжеской семьёй в стенах Успенского собора, который очень сильно пострадал от пожара.

После Батыева нашествия труды по восстановлению порядка в делах церковного управления понёс митрополит Киевский Кирилл, который длительное время пребывал не в разорённом Киеве, а во Владимире.

В 1274 году во Владимире работал Поместный собор Русской церкви. Во епископа города Владимира был хиротонисан архимандрит Киево-Печерского монастыря Серапион; кафедральным городом стал Владимир-на-Клязьме. Правящий архиерей получил титул «Владимирского, Суздальского и Нижегородского». Территория епархии тогда состояла из Владимирского великого княжества, а также княжеств Костромского, Московского, Переславского, Стародубского, Городецкого с Нижним Новгородом, Суздальского и Юрьевского.

Начиная с 1299 года бо́льшая часть территории современной Владимирской епархии входила в состав Митрополичьей области (с 1589-го — Патриаршая область, с 1721-го — Синодальная область); Муромская земля находилась под управлением епископов Рязанских. В 1347 году на землях Суздальско-Нижегородского княжества была образована Суздальская епархия.

16 июля 1748 года из состава Московской выделена Владимирская епархия, которая носила название Владимирской и Яропольской. В 1788 годах епархия объединена с Суздальской и Переславской епархиями с центром в Суздале.

С 24 марта 1916 года, в связи с учреждением Суздальского викариатства Владимирской епархии, архиепископ Алексий титуловался Владимирским и Шуйским.

С 1923 года по 2013 год именовалась Владимирской и Суздальской.

7 сентября 2014 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества по случаю 800-летия Владимирской епархии.

Решением Священного Синода от 16 июля 2013 года из состава епархии выделены Александровская и Муромская епархии с включением всех трёх епархий в состав Владимирской митрополии.

Названия 
 Владимирская и Суздальская (с 1214)
 Суздальская, Владимирская и Переславль-Залесская (с 1228)
 Владимирская, Суздальская и Нижегородская (с 1273)
 Суздальская (с 1330)
 Суздальская, Брянская и Тарусская (с 1347)
 Суздальская, Нижегородская и Городецкая (с 1374)
 Суздальская и Тарусская (с 1394)
 Суздальская, Калужская и Тарусская (с 1465)
 Суздальская и Юрьевская (1667—1744)
 Владимирская и Арзамасская (c 1744)
 Владимирская и Яропольская (с 1748; параллельно с Суздальской)
 Владимирская и Муромская (с 1764; параллельно с Суздальской)
 Суздальская и Владимирская (с 1788)
 Владимирская и Суздальская (с 1798)
 Владимирская и Шуйская (с 1916)
 Владимирская и Суздальская (с 1923)
 Владимирская (с 2013)

Правящие архиереи

Викариатства 
 Александровское (ныне самостоятельная епархия)
 Вязниковское (недейств.)
 Ковровское
 Мстёрское (недейств., единоверческое)
 Муромское (ныне самостоятельная епархия)
 Переславское (ныне самостоятельная епархия)
 Суздальское (недейств.)
 Юрьев-Польское (недейств.)

Благочиния 
Епархия разделена на 11 церковных округов:
 Гусь-Хрустальное благочиние
 Западное Владимирское благочиние
 Камешковское благочиние
 Кафедральное благочиние
 Ковровское городское благочиние
 Ковровское районное благочиние
 Радужное благочиние
 Собинское благочиние
 Судогодское благочиние
 Суздальское городское благочиние
 Суздальское районное благочиние

Монастыри 
 Мужские
 Александровский монастырь в Суздале
 Боголюбский Алексиевский монастырь во Владимире
 Богородице-Рождественский монастырь во Владимире
 Васильевский монастырь в Суздале
 Спасо-Преображенское архиерейское подворье (Спасо-Евфимиев монастырь) в Суздале
 Елисавето-Варваринское архиерейское подворье в Гусь-Хрустальном

 Женские
 Благовещенский монастырь в селе Сновицы Суздальского района
 Боголюбский монастырь в посёлке Боголюбово
 Знаменский монастырь в Коврове
 Казанский монастырь в Радужном
 Никольский Волосовский монастырь в селе Волосово Собинского района
 Покровский монастырь в Суздале
 Ризоположенский монастырь в Суздале
 Спасо-Преображенский монастырь в селе Спас-Купалище Судогодского района
 Успенский Княгинин монастырь в Суздале
 Архиерейское подворье в честь Рождества Богородицы в посёлке Придорожном Камешковского района

Примечания

Литература 
 
 Малицкий Н. В. Перенесение Владимирской кафедры в Суздаль и обратно // Владимирские епархиальные ведомости (часть неофициальная). — 1913. — 13 июля (№ 28); 20 июля (№ 29). — С. 563—573; 581—590
 Федотов А. А. Ивановская, Владимирская и Костромская епархии Русской Православной Церкви в 1917—1990-е гг. — Иваново, 2000. — 140 с.
 
 
 
 Львов Александр, иерей Уровень материального быта и основные источники доходов причта владимирской епархии в конце XIX столетия // Труды Иваново-Вознесенской духовной семинарии. — 2019. — № 1 (6)

Ссылки 

 Официальный сайт епархии
 Владимирская епархия на сайте Патриархия.ru

 
Появились в 1213 году
Епархии Русской православной церкви